Christian Schreier (1959) – niemiecki piłkarz i trener
 Josef Schreier (1718–?) – morawski muzyk
 Józef Schreier (1901–1929) – polski matematyk
 Otto Schreier (1901–1929) – austriacki matematyk
 Peter Schreier (1935–2019) – niemiecki śpiewak i dyrygent

Zobacz też 
 Schreyer